В данный список входят образцы бронетехники, разработанные и построенные для Русской Императорской армии как на территории России, так и за её пределами, в период с 1904 по 1917 год. В список также включены образцы бронеавтомобилей, разработанные в Российской империи, но запущенные в производство уже после Октябрьской революции, а также наиболее известные эрзац-бронеавтомобили, построенные частями Белой армии в ходе Гражданской войны. Кроме того, отдельно указаны нереализованные проекты бронетехники, разработанные в Российской империи.

Образцы бронетехники расположены в алфавитном порядке. В списке не указаны бронеавтомобили, состоявшие на вооружении Английского и Бельгийского бронедивизионов в составе Русской Императорской армии. Следует также иметь в виду, что в период Первой мировой и, в особенности, Гражданской войн силами различных мастерских (как заводских, так и армейских) было построено множество образцов эрзац-бронетехники, сведения о которых весьма скупы и в ряде случаев могут отсутствовать полностью.

В списке не указаны также многочисленные образцы железнодорожной бронетехники, созданные в Российской империи до 1917 года.

Бронеавтомобили

Пулемётные

Пушечные

Другие разработки

Танки и танковая техника

Танки

Реализованные

Нереализованные

Бронированные трактора

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Бронетехника Первой мировой войны
Бронетехника Российской империи
Списки военной техники
Списки:Российская империя